

Persone
 Alessandro Tulli (1982) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Alfredo Tulli, detto Amo (1939-2012) – cestista e allenatore di pallacanestro argentino
 Alessio Tulli (1739-1799) – patriota e storico italiano
 Ilda Tulli – pseudonimo utilizzato dalla cantante Nilla Pizzi
 Magdalena Tulli (1955) – scrittrice polacca
 Marco Tulli (1920-1982) – attore italiano
 Natale Tulli (1929-2014) – attore caratterista italiano
 Valeria Tulli, nome anagrafico di Valeria Valeri (1921-2019) – attrice e doppiatrice italiana
 Vincent Tulli (1966) – ingegnere del suono e attore francese
 Wladimiro Tulli (1922-2003) – pittore italiano

Altro
 Papiro Tulli – documento apocrifo rinvenuto nel 1934 in Egitto